Игрок — человек, играющий в игры:
 Игрок (теория игр) в теории игр.
 Игрок (геймер) — человек, играющий в видеоигры.
 Игрок — человек, подверженный зависимости от азартных игр, см. Игромания (болезнь).

В литературе и искусстве 
 «Игрок» — роман русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского 1866 года, имеющий множество экранизаций.
 «Игрок» — опера русского композитора Сергея Сергеевича Прокофьева 1916 года (переработана в 1927 году).
 «Игрок» — научно-фантастический роман шотландского писателя Иэна Бэнкса 1988 года.

В кинематографе 
 Игрок (фильм, 1938, Франция) () — французский художественный фильм 1938 года режиссёра Луи Дакена.
 Игрок (фильм, 1938, Германия) () — немецкий фильм 1938 года режиссера Герхарда Лампрехта.
 Игрок (фильм, 1947) () — испанский художественный фильм 1947 года режиссёра .
 Игрок (фильм, 1958) () — французский художественный фильм 1958 года режиссёра Клода Отан-Лара.
 Игрок (фильм, 1972) (Hráč) — советско-чехословацкий художественный фильм 1972 года режиссёра Алексея Баталова, совместное производство киностудий «Ленфильм» и «Barrandov Studio», экранизация одноимённого романа Ф. М. Достоевского 1866 года.
 Игрок (фильм, 1974) — американский драматический художественный фильм 1974 года режиссёра Карела Рейша.
 Игрок (фильм, 1992) — американский художественный фильм в жанре «чёрной комедии» 1992 года, снятый режиссёром Робертом Олтменом по одноимённому роману Майкла Толкина 1988 года..
  — венгерский художественный фильм 1997 года режиссёра .
 Игрок (фильм, 2004) (итал. Il Cartaio) — итальянский художественный фильм ужасов 2004 года режиссёра Дарио Ардженто.
 Игрок (фильм, 2014) — американский драматический игровой фильм 2014 года режиссёра Руперта Уайатта, ремейк одноимённого фильма 1974 года.
 Игрок (телесериал) — американский драматический криминальный игровой телесериал 2015 года, созданный Джоном Роджерсом и Джоном Фоксом.
 Игрок (телесериал, 2018) — российский остросюжетный двенадцатисерийный драматический криминальный художественный фильм 2018 года режиссёра Юрия Мороза.

См. также